Személyek
Sándor Mátyás (Mathias Sandor, 1857–1920), magyar származású amerikai festő és képzőművész
Sándor Mátyás (1951) immunológus, az MTA tagja
Sándor Mátyás (1973) labdarúgó

Irodalom
Sándor Mátyás (Mathias Sandorf), Jules Verne regénye (1855) és annak főhőse

Filmek
Sándor Mátyás (Mathias Sandorf), 1921-es francia némafilm, rendezte Henri Fescourt
Sándor Mátyás (Mathias Sandorf),'' 1963-as francia-olasz-spanyol film, rendezte Georges Lampin
Sándor Mátyás 1979-es magyar-francia-olasz-NSZK tévésorozat, rendezte Jean-Pierre Decourt